Madrid Open pode referir-se a:

 Madrid Open (golfe) — torneio de golfe extinto que foi disputado na capital espanhola entre 1968 e 2007.

Torneio de ténis:
 ATP de Madri — torneio masculino organizado pela Associação de Tenistas Profissionais, na categoria Masters 1000;
 WTA de Madri — torneio feminino organizado pela Associação de Tênis Feminino, na categoria Premier Mandatory.

Desambiguação